ПСА се може односити на:
 ПСА група
 Поларна површина молекула